Генна́дий Па́влович Галу́цкий (8 апреля 1937, Западно-Сибирский край — декабрь 2019, Абакан) — машинист экскаватора; Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Геннадий Павлович Галуцкий родился 8 апреля 1937 года в Западно-Сибирском крае в русской семье.

С 1954 года работал машинистом экскаватора механизированной колонны № 8, в том числе с 1964 — на строительстве железной дороги Абакан — Тайшет. В 1966 году удостоен звания Героя Социалистического Труда.

С 1973 года работал на строительстве Байкало-Амурской магистрали.

Выйдя на пенсию, жил в Абакане. Умер в декабре 2019 года.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (медаль «Серп и Молот» и орден Ленина; 12.4.1966)
 медали, в том числе медаль ВДНХ
 знак отличия «Трудовая доблесть России» (2007).

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Экскаваторщики